Eliade este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

  (* 1938), scriitor franzez
 Ion Heliade (Eliade)-Rădulescu (1802-1872), un scriitor, filolog și om politic român
 Mircea Eliade (1907-1986), istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor de origine română
 Pompiliu Eliade (1869-1914), istoric literar și un profesor român de limba franceză

Vezi și 
 Heliade (Heliades) ()
 Iliada ()
 

Nume de familie românești